Sant'Ambrogio ima više značenja:
 Sant'Ambrogio, Alessandria
 Sant'Ambrogio, Como
 Sant'Ambrogio, Modena
 Sant'Ambrogio, Novara
 Sant'Ambrogio, Padova
 Sant'Ambrogio, Palermo